RSY – codice vettore ICAO della compagnia aerea I-Fly, Mosca-Vnukovo, Russia